Fort Meade pode se referir a:
Fort Meade - uma cidade estadunidense da Flórida;
Fort Meade - uma Região censo-designada estadunidense de Maryland;
Fort George G. Meade - uma base militar do Exército dos Estados Unidos localizada próxima à Odenton, em Maryland.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos